

Wydarzenia 

 Periander został tyranem Koryntu, za jego rządów miasto stało się potęgą w świecie greckim (data sporna lub przybliżona)

Zmarli 
 Aszurbanipal, król Asyrii (data sporna lub przybliżona)